Ранчо ел Прогресо има више значења:

 Ранчо ел Прогресо (Тамуин), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Прогресо (Виља де Ариста), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ранчо ел Прогресо (Тексистепек), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику